Benkő-Bíró Norbert (Csíkszereda, 1992. október 8. –) romániai magyar labdarúgó, a Szigetszentmiklós hátvédje.

Források 
Benkő-Bíró Norbert adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Csíkszeredaiak
Romániai magyar sportolók
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek